«Суперфунд» () — австрийский футбольный клуб из города Пашинг в Верхней Австрии.

Основан 15 июня 1946 года под названием «АТСВ Пашинг». В 1986 году переименован в «АСКО Пашинг». В высшем дивизионе — австрийской бундеслиге — провёл 5 сезонов, с 2002/03 по 2006/07. Высшее достижение — 3-е место в 2004 и 2006 годах. Полуфиналист Кубка Австрии (1999/2000, 2005/06).

Носил также спонсорские названия — «СВ ПлюсСити Пашинг» или «СВ Пашинг» и «Суперфунд» (с 2003 года).

Выступления в еврокубках 

В 2007 году преобразован в клуб «Аустрия Кернтен» из Клагенфурта. В 2010 году «Аустрия Кернтен» преобразована в ФК «Пашинг».

Примечания 

Футбольные клубы Австрии
Верхняя Австрия